Брюс Кирби (, настоящее имя Джованни Бруно Квидачолу (); 28 апреля 1925 — 24 января 2021) — американский актёр.

Биография 
Кирби начал свою актёрскую карьеру с работы на телевидении. Он появлялся в эпизодах таких сериалов, как «Машина 54, где вы?», «Защитники», «Бонанза», «Миссия невыполнима», «Шоу Мэри Тайлер Мур» и других.

Кирби сыграл в нескольких эпизодов сериала Коломбо. В 1981—1982 годах он играл роль офицера полиции Шмидта в сериале Shannon. Также он играл эпизодические роли в полнометражных фильмах «Уловка 22» (1970), «Останься со мной »(1986) и других.

Брюс также снялся вместе с Питером Фальком в фильме «С Новым годом» (1987). Одной из его последних заметных ролей стала работа в фильме 2004 года «Столкновение».

У Кирби было двое его сыновей: Бруно и Джон, также ставшие актёрами.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся 24 апреля
Родившиеся в 1928 году
Родившиеся в Нью-Йорке